guzkowe zapalenie tętnic
 zapalenie tętnic Takayasu
 olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
 wirusowe zapalenie tętnic koni
 zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic